Тамара Васильевна Голубцова (20 апреля 1928, Кимры, Тверской области — 21 ноября 2001, Москва) — советская партийная деятельница, заместитель министра культуры СССР, 1-й секретарь Гагаринского районного комитета КПСС города Москвы. Член Центральной Ревизионной комиссии КПСС в 1976—1986 годах.

Биография 
В 1951 году окончила Московский государственный университет имени Ломоносова.

В 1951—1953 годах — научный сотрудник, заведующий отделом Государственного музея имени Калинина в Москве.

В 1953—1959 годах — заведующий отделами, 1-й секретарь Киевского районного комитета ВЛКСМ города Москвы.

Член КПСС с 1954 года.

В 1959—1962 годах — секретарь Московского городского комитета ВЛКСМ.

В 1962—1968 годах — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Московского городского комитета КПСС; 2-й секретарь Киевского районного комитета КПСС города Москвы.

В 1968—1974 годах — 1-й секретарь Гагаринского районного комитета КПСС города Москвы.

В 1974—1975 годах — заведующий отделом школ Московского городского комитета КПСС.

В декабре 1975—1990 года — заместитель министра культуры СССР.

Делегат XXIV, XXV съездов КПСС.

Потом — персональный пенсионер в городе Москве.

Скончалась 21 ноября 2001 года на 74-м году жизни. Похоронена на  Москвы.

Награды и звания 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почёта»
 медали

Примечания

Источники 
 Голубцова

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Заместители министров СССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены городских комитетов ВЛКСМ